Saint-Michel puede referirse a: 

 Saint-Michel, comuna francesa del departamento de Aisne.
 Saint-Michel, comuna francesa del departamento de Ariège.
 Saint-Michel, comuna francesa del departamento de Charente.
 Saint-Michel, comuna francesa del departamento de Alto Garona.
 Saint-Michel, comuna francesa del departamento de Gers.
 Saint-Michel, comuna francesa del departamento de Hérault.
 Saint-Michel, comuna francesa del departamento de Loiret.
 Saint-Michel, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Miragoâne.
 Saint-Michel, distrito canadiense de Montreal.
 Saint-Michel, comuna francesa del departamento de Pirineos Atlánticos.
 Saint-Michel, municipio canadiense del Valle del Alto San Lorenzo.
 Saint-Michel, comuna francesa del departamento de Tarn
 Saint-Michel, barrio del municipio canadiense de Trois-Rivières.
 Monte Saint-Michel, comuna francesa del departamento de Mancha.
 Saint-Michel-Archange, barrio de la ciudad canadiense de Quebec.
 Saint-Michel-Archange, localidad canadiense situada en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
 Saint-Michel-Chef-Chef, comuna francesa del departamento de Loira.
 Saint-Michel-d'Aurance, comuna francesa del departamento de Ardecha.
 Saint-Michel-de-Bannières, comuna francesa del departamento de Lot.
 Saint-Michel-de-Bellechasse, localidad canadiense situada en Chaudière-Appalaches.
 Saint-Michel-de-Boulogne, comuna francesa del departamento de Ardecha.
 Saint-Michel-de-Castelnau, comuna francesa del departamento de Gironda.
 Saint-Michel-de-Chabrillanoux, comuna francesa del departamento de Ardecha.
 Saint-Michel-de-Chaillol, comuna francesa del departamento de Altos Alpes.
 Saint-Michel-de-Chavaignes, comuna francesa del departamento de Sarthe.
 Saint-Michel-de-Dèze, comuna francesa del departamento de Lozère.
 Saint-Michel-de-Double, comuna francesa del departamento de Dordoña.
 Saint-Michel-d'Euzet, comuna francesa del departamento de Gard.
 Saint-Michel-de-Feins, comuna francesa del departamento de Mayenne.
 Saint-Michel-de-Fronsac, comuna francesa del departamento de Gironda.
 Saint-Michel-de-Lanès, comuna francesa del departamento de Aude.
 Saint-Michel-de-la-Pierre, comuna francesa del departamento de Mancha.
 Saint-Michel-de-Lapujade, comuna francesa del departamento de Gironda.
 Saint-Michel-de-Llotes, comuna francesa del departamento de Pirineos Orientales.
 Saint-Michel-de-Maurienne, comuna francesa del departamento de Saboya.
 Saint-Michel-de-Mistassini, localidad canadiense situada en Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 Saint-Michel-de-Montaigne, comuna francesa del departamento de Dordoña
 Saint-Michel-de-Napierville, localidad canadiense situada en el Valle del Alto San Lorenzo.
 Saint-Michel-de-Rieufret, comuna francesa del departamento de Gironda
 Saint-Michel-de-Rougemont, localidad canadiense situada en Montérégie Este.
 Saint-Michel-des-Saints, localidad canadiense situada en Lanaudière.
 Saint-Michel-de-Squatec, localidad canadiense situada en Bas-Saint-Laurent.
 Saint-Michel-des-Vieilles-Forges, localidad canadiense situada en Mauricie.
 Saint-Michel-de-Vaudreuil, antiguo localidad canadiense situada en el Valle del Alto San Lorenzo.
 Saint-Michel-de-Vax, comuna francesa del departamento de Tarn.
 Saint-Michel-de-Veisse, comuna francesa del departamento de Creuse.
 Saint-Michel-de-Volangis, comuna francesa del departamento de Cher.
 Saint-Michel-de-Wentworth, localidad canadiense situada en Laurentides.
 Saint-Michel-d'Yamaska, localidad canadiense situada en Montérégie Este.
 Saint-Michel-en-Beaumont, comuna francesa del departamento de Isère
 Saint-Michel-en-Grève, comuna francesa del departamento de Costas de Armor
 Saint-Michel-l'Observatoire, comuna francesa del departamento de Alpes de Alta Provenza
 Saint-Michel-Loubéjou, comuna francesa del departamento de Lot.
 Saint-Michel-Mont-Mercure, comuna francesa del departamento de Vandea.
 Saint-Michel-sous-Bois, comuna francesa del departamento de Paso de Calais.
 Saint-Michel-Station, localidad canadiense situada en el Valle del Alto San Lorenzo.
 Saint-Michel-sur-Loire, comuna francesa del departamento de Indre y Loira.
 Saint-Michel-sur-Orge, comuna francesa del departamento de Essonne.
 Saint-Michel-Tubœuf, comuna francesa del departamento de Orne.

Varios lugares situados en el barrio parisino de Saint-Michel:

 Plaza Saint-Michel.
 Bulevar Saint-Michel.
 Fuente Saint-Michel.
 Puente Saint-Michel.
 Saint-Michel, una estación de metro de la línea 4.
 Saint-Michel - Notre-Dame, una estación del RER de las líneas B y C.